Хору́гвь:
Хору́гвь — религиозное знамя с образом Иисуса Христа, Богородицы или святых.
 Хоругвь — религиозное полотнище, используемое во время крестного хода.
 Хоругвь — геральдическое или религиозное знамя, используемое во время военных (боевых) действий.
 Хоругвь — формирование в войске Королевства польского и Великого княжества литовского, соответствовавшее роте, было с таким наименованием и в армии Петра I.